

События 

 22 марта — по настоянию короля Франции Филиппа IV Красивого Папа Римский Климент V выпустил буллу, ликвидирующую Орден Тамплиеров.
 2 мая — Папа Римский Климент V передал имущество Ордена тамплиеров Ордену госпитальеров
 6 мая — Вьеннский собор одобрил намерение папы римского объявить крестовый поход
 15 июня — Битва при Розгановцах между войсками короля Карла Роберта и магната Мате Чака. Победа Карла Роберта.
 29 июня — Король Германии Генрих VII Люксембург вошёл в Рим, но в Ватикан его не пустили силы неаполитанского короля Роберта. Поэтому Генриха VII короновали императором в Латеранском соборе.
 7 сентября — Во время подготовки войны против Гранады умирает Фернандо IV. Его сменяет Альфонсо XI, в стране начинается гражданская война.
 Осенью войска императора Генриха VII осадили Флоренцию, но вынуждены были отступить через 40 дней.
 31 октября — Генрих VII вынужден отказаться от своей кампании против Флоренции.
 Кастильцы возвращают Алькаудете
 Битва при Аморгосе: госпитальеры, недавно основавшиеся на Родосе, побеждают турецкий флот. (1310 ?)
 Принятие Золотой ордой ислама как государственной религии.
 Поход Чан Ань Тонга на Чампу. Чан Ань Тонг разгромил армию чамского короля, взял его в плен и возвёл на престол своего ставленника.
 Битва при Галлиполи.
 Олджейту нападает на Сирию.
 Филипп IV Красивый, король Франции, приобрёл в 1312 году Лион и его область.
 Лион и Лилль перешли к французской короне.
 Царём Мали стал Манса Муса, который правил до 1337. Он расширял связи с Магрибом и Египтом.
 Генуэзский мореплаватель Ланцеротто Малочелло открыл Канарские острова.
 1312—1320 — император Китая Чжэн-цзун (Аюрбарибада).
 Герцогом Бретани стал Жан III Добрый (1286-1341)
 1312 — 1355 — Герцог Брабанта Жан III Победитель.
 1312 — 1333 — Герцог Нижней Баварии Генрих XV.

Родились 
 28 января — Иоанна II — королева Наварры с 1328 года, титулярная графиня Шампани и Бри с 1317 года
 12 марта — Джон де Вер 7-й граф Оксфорд — английский аристократ, 7-й граф Оксфорд, английский капитан и участник Столетней войны.
 28 августа — Генрих XV — герцог Нижней Баварии.
 13 ноября — Эдуард III — король Англии с 1327 года из династии Плантагенетов, сын короля Эдуарда II и Изабеллы Французской
См. также: :Категория:Родившиеся в 1312 году

Скончались 

 23 января — Изабелла де Виллардуэн — княгиня Ахейская и Морейская в 1289—1307 годах, дочь князя Ахейского Гильома II де Виллардуэна и Анны Комнины Дукини
 10 марта — Казимир II Бытомский — князь Опольский и Бытомский.
 1 мая — Павел I Шубич — балканский дворянин, бан Хорватии, господарь Боснии.
 13 мая — Тибо II — герцог Лотарингии с 1303 года из династии Шатенуа. Сын Ферри III и его жены Маргариты Шампанской
 16 мая — Ла-Шапель-Тайфер Пьер де — французский прелат.
 1 июня — Борис — псковский посадник.
 19 июня — Гавестон Пирс — друг детства, фаворит и предполагаемый любовник английского короля Эдуарда II.
 3 июля — Цорци Марино — 50-й венецианский дож, из знатного венецианского рода Цорци.
 27 августа — Артур II Бретонский — герцог Бретани из династии Дрё с 1305 года
 7 сентября — Фернандо IV — король Кастилии и Леона с 1295 года
 9 сентября — Оттон III, герцог Нижней Баварии (1290—1312), король Венгрии (под именем Бела V, 1305—1307).
 27 октября — Жан II — герцог Брабанта и Лимбурга с 1294 года.
 28 октября — Елизавета Каринтийская — королева Римская, королева Германская и герцогиня Австрийская.
 11 ноября — Султан Валад — Баха аль-Дин Мухаммад-и Валад более известен как Султан Валад старший сын Джалаладдина Руми, выдающийся персидский поэт-суфий, а также основатель суфийского ордена Мевлеви.
 Тохта — хан Золотой Орды.
См. также: :Категория:Умершие в 1312 году

См. также

Примечания